Московская армянская община (МАО) () — общественная организация, объединяющая армян Москвы.

Центр МАО находится по адресу: ул. Красная Пресня дом 9, стр.4.

Задачи 
Основными целями создания и деятельности Московской армянской общины являются:
 объединение граждан, относящих себя к армянской нации и составляющим её этническим группам, в целях содействия сохранению армянской самобытности, развитию языка, образования, национальной культуры;
 укрепление межнациональных связей и участие в реализации национально-культурных программ.
Московская армянская община учреждена 30 ноября 1991 г. и зарегистрирована в Управлении
юстиции г. Москвы 13 февраля 1992 г. (Свидетельство № 878)

Руководство 
 Бессменным председателем МАО  является 
 Заместитель председателя МАО, исполнительный директор МАО — (с 1999г.)является Теванян Норайр Мамбреович.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Армянские организации Москвы